Dunajez (ukrainisch ; russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Dunajez (Hluchiw), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Hluchiw
 Dunajez (Schydatschiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Schydatschiw